Avenue (straat), een (meestal met bomen beplante) brede hoofdstraat in een grote stad.
 Avenue (tijdschrift), Nederlands modetijdschrift
 Avenue (band), Engelse boyband
 De Avenue, een evenementenlocatie in Breda in het gebouw van de voormalige Sint-Josephkerk